Chinees-Sovjet-Russisch conflict (1929)
 Chinees-Sovjet-Russisch conflict (1969)